A 30 925-ös számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megye székhelyén, Miskolcon; az M30-as autópálya és a 3-as főút találkozásánál épült kétszintű csomópontrendszer egyik útja.

A 3-as főút nyomvonala, az M30-assal való találkozása helyén észak felé halad, majd nem sokkal később elér egy körforgalmat és ott keletnek fordul; az M30-as ugyanakkor nagyjából egyenletesen haladva észak-északnyugat felé tart. Ez a 30 925-ös számú ág egy egyirányú ág, amely az M30-ason észak felől érkező forgalmat vezeti a 3-as említett körforgalma felé. Odáig azonban nem tart, mert attól a ponttól, ahol találkozik a nyomvonala a 30 926-os út nyomvonalával, onnantól a közös szakasz már 30 928-as számmal számozódik.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 288 méter.

A csomópontrendszer további útjai: a 30 922-es, a 30 923-es, a 30 924-es, a 30 926-os, a 30 927-es, a 30 928-as és a 30 930-as utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30925
30925
30925